Diese Liste der größten Kraftfahrzeughersteller enthält Kraftfahrzeughersteller nach ihrer jährlichen Produktionsmenge.

Wenn ein Hersteller eine Mehrheit von über 50 % der Stimmrechtsaktien an einem anderen Hersteller hält, wie z. B. VW an Audi oder Toyota an Daihatsu, dann werden diese als ein Wert dargestellt. Falls ein Hersteller jedoch nur eine Minderheitsbeteiligung hat, wie Hyundai an Kia oder Renault an Nissan, dann werden die Werte getrennt dargestellt.

2021 
Größte Kraftfahrzeughersteller 2021.

2020 
Größte Kraftfahrzeughersteller im Jahre 2020.

2017 
Größte Kraftfahrzeughersteller im Jahre 2017.

2013

2010

2009

2008

2007

2006

Siehe auch 
 Liste von Automobilmarken
 Liste der Nutzfahrzeughersteller
 Liste der Motorradmarken

Quellen 
 2013: 
 2010: 
 2009: 
 2008: 
 2007: 
 2006:

Einzelnachweise 

!Kraftfahrzeughersteller nach Produktion
Kraftfahrzeughersteller nach Produktion
!Kraftfahrzeughersteller nach Produktion
Kraftfahrzeughersteller
Kraftfahrzeughersteller, grosste